Кременкуль - топоним Челябинской области:

Населённые пункты 
 Кременкуль (Кременкульское сельское поселение)
 Новый Кременкуль (Сельское поселение Новый Кременкуль)

Озёра 
 Малый Кременкуль
 Большой Кременкуль (первоначально упоминается как Тременкуль)